Durango este un stat din Mexic.

Durango se mai poate referi la:

Durango, Biscay, Spania
Durango, Colorado, SUA
Durango, Iowa, SUA
Durango, Texas, Falls County, SUA
  Dodge Durango, un autovehicul Dodge, de tip SUV (Sport Utility Vehicle - vehicul utilitar sportiv), produs al firmei Chrysler, linia de fabricație Dodge (autovehicule).

Nume proprii